Вирджи́нио Пицца́ли (; ) — итальянский велогонщик, выступавший на треке. Олимпийский чемпион 1956 года.

Биография 
Вирджинио Пиццали родился 28 декабря 1934 года в итальянском городе Мортельяно.

Начал заниматься велоспортом в 14-летнем возрасте.

В 1955—1956 годах, выступая среди любителей, дважды стал чемпионом Италии в командной гонке преследования.

Выступал за итальянские профессиональные велокоманды «Lygie» (1957), «Ignis» (1957—1960), «Fides» (1961), «Philco» (1962), «Termozeta» (1963—1964). Четырежды становился чемпионом Италии среди профессионалов в гонке за лидером (1958—1959, 1961—1962).

В 1956 году вошёл в состав сборной Италии на летних Олимпийских играх в Мельбурне. Выступал в командной гонке преследования вместе с Антонио Доменикали, Франко Гандини, Леандро Фаджином и Валентино Гаспареллой и завоевал золотую медаль. В квалификации Фаджин, Пиццали, Доменикали и Гандини показали лучшее время — 4 минуты 44,8 секунды. Но во время предварительного заезда со сборной ЮАС Пиццали упал и сломал ключицу. Оставшуюся часть соревнований итальянцы провели без него, выиграв в четвертьфинале у Чехословакии, в полуфинале — у Великобритании, в финале — у Франции. Пиццали не получил олимпийскую награду.

Умер 14 ноября 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы Италии по велоспорту